Tajima steht für

 eine historische Provinz Japans, siehe Provinz Tajima
 Tajima-ushi, den japanischen Namen für das Kobe-Rind
 Tajima Industries, einen japanischen Hersteller von Stickmaschinen mit Sitz in Nagoya 

Tajima ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroaki Tajima (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Tajima Nabi (1900–2018), japanische Altersrekordlerin
 Naoki Tajima (* 2000), japanischer Tennisspieler
 Tajima Naoto (1912–1990), japanischer Leichtathlet
 Reiko Tajima (* 1949), japanische Schauspielerin
 Renee Tajima-Peña (* 1958), US-amerikanische Dokumentarfilmregisseurin und -produzentin, Drehbuchautorin und Hochschullehrerin
 Shōta Tajima (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Tomoko Tajima (* um 1935), japanische Badmintonspielerin
 Toshiki Tajima (* 1948), japanischer Physiker
 Yasuko Tajima (* 1981), japanische Schwimmerin